Утґарда-Локі (Útgarða-Loki) — в скандинавських міфах є володарем замка Утґард в Йотунгеймі. Це один з Йотунів, його ім'я означає «Локі з Утґарду», на відміну від аса Локі.

Згідно з Молодшою Еддою, Тор під час своїх подорожей відвідував Утґард разом з Тьяльві та Локі, де вони взяли участь в декількох організованих Утґарда-Локі змаганнях. Всі вони були оманними. Локі змагався в обжерливості з вогнем, а Тьяльві в швидкості з думкою Утґарда-Локі. Тор боровся зі старою Еллі, яка виявилася Старістю. Крім того, Тор намагався підняти Йормунґанда, якого Утґарда-Локі зачаклував, аби змій виглядав як великий кіт, а також намагався випити з рогу, який іншим кінцем ішов у море.

Діяння данів 
Згідно з хронікою «Діяння данів» («Gesta Danorum»), експедиція в землі велетнів зустріла одного з них на ім'я Утґартілокус (Utgarthilocus). Його було викликано, аби підняти шторм проти ворогів.

Змальований Сноррі Стурлусоном Утґарда-Локі нагадує нам про Локі не лише своїм им'ям, але й долею — Локі так само лежить в своїй печері, закутий в ланцюги.

Посилання 

 Davidson, Hilda Ellis (ed.) and Peter Fisher (tr.) (1980). Saxo Grammaticus : The History of the Danes : Books I–IX.
 Молодша Едда.

Германо-скандинавська міфологія